Mbumba peut désigner :
 Mbumba, localité de république démocratique du Congo.
 Nathaniel Mbumba, rebelle katangais.